Livonia steht für:
 Livland, eine Landschaft und ehemalige Provinz im Baltikum (historischer Name)
 Livonia Township, Verwaltungsgebiet im Sherburne County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Livonia (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Livonia (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Livonia (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Livonia (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Livonia (Village, New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Livonia (Town, New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Livonia (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Weiteres:
 Livonia (Gattung), eine Gattung der Walzenschnecken
 Livonia Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Baltische Corporation Livonia Dorpat, eine baltische Studentenverbindung